Šaš je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Sunja, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 394 stanovnika te 158 obiteljskih kućanstava.

Sport
U naselju je postojao nogometni klub NK Omladinac Šaš.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji